Лос Рамос има више значења:

 Лос Рамос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рамос, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Рамос, Ла Ресерва (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Рамос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Рамос, Ехидо Сан Хуанико Гранде (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Рамос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Рамос (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику